Westmoreland County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Westmoreland County, Pennsylvania 
 Westmoreland County, Virginia